Gminy w USA:
 Reeve (ang. Reeve Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Daviess
 Reeve (ang. Reeve Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin